Cooks Mills ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Cooks Mills (Illinois)
 Cooks Mills (New Jersey)
 Cooks Mills (Pennsylvania)

in Kanada:
 Ein Stadtteil von Welland (Ontario), früher Cook's Mills, wo die Schlacht bei Cook's Mills stattfand

Siehe auch:
Schlacht bei Cook's Mills